Horvátország
Grbe falu Nin községben, Zára megyében

Montenegró
Grbe falu Danilovgrad községben